Trois navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Buchanan, d'après l'amiral Franklin Buchanan :
 l', un destroyer de classe Wickes lancé en 1919. Il est transféré à la Royal Navy en 1940 sous le nom de  ;
 l', un destroyer de classe Gleaves en service de 1942 à 1946 ;
 l', un destroyer de classe Charles F. Adams en service de 1962 à 1991.

Voir aussi 
 

Buchanan